Ecionemia är ett släkte av svampdjur. Ecionemia ingår i familjen Ancorinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Ecionemia